Ндженга — кенийская фамилия. Известные носители:

 Ндженга, Даниэль (род. 1976) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ндженга, Майкл — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ндженга, Стивен — кенийский бегун на длинные дистанции.